DCE est un sigle ayant plusieurs significations :

Informatique 
 Data Communication Equipment (en français, équipement terminal de circuit de données), un équipement permettant la connexion d'un équipement de traitement de données à un canal de transmission de données ;
 Desktop Composition Engine, une instance appartenant au Desktop Window Manager dans l'interface graphique de Windows Vista ;

Religion 
 Deus Caritas Est, la première encyclique de Benoît XVI ;
 droit civil ecclésiastique ;

Société 
 Distributed Computing Environment, un ensemble de spécifications logicielles développées dans le cadre de l'Open System Foundation ;
 dossier de consultation des entreprises (marchés publics ou marchés privés) pour la réalisation de travaux ;
 Directive-Cadre sur l'Eau, une réglementation européenne relative à la pollution de l'eau ;
 déplacements, combats et énigmes, un type de jeu de rôle vidéo basée sur des séquences successives de déplacements, de combats et d'énigmes à résoudre ;
 Délégation de la Commission européenne à l'étranger ;
 DCE, un compositeur belge de musique électronique qui officie dans un milieu plutôt underground depuis le début des années 1990 ;
 Doctorant Contractuel avec mission d’Enseignement ;

Hydrologie 
 le DCE ou débit caractéristique d'étiage est une valeur minimale et statistique du débit d'étiage d'un cours d'eau.

Autres 
 dérive chronophage excessive, le temps de mise en œuvre de solutions et d'organisations quand ces derniers se révèlent supérieurs à ce que pourrait coûter une solution externalisée clé en main ;
 détecteur de conductibilité électrique, un appareil utilisé pour détecter si une substance est conductrice d'électricité.